«Believer» () — песня американской альтернативной рок-группы Imagine Dragons, ставшая первым синглом из третьего студийного альбома Evolve. Сингл был издан 1 февраля 2017 года. Он достиг 4-го места в американском Billboard Hot 100, став третьим синглом группы в первой десятке после «Radioactive» и «Demons», а также вошел в первую десятку в Австрии, Канаде, Чехии, Франции, Италии, Польше, Португалии и Швейцарии. Сингл был использован в рекламе Nintendo и в финале первого сезона сериала «Ривердейл». Он стал пятым самым продаваемым синглом 2017 года в США и одним из самых продаваемых синглов всех времен. Клип, выложенный на видеохостинге YouTube стал самым популярным у группы и на 7 августа 2021 собрал более 2 миллиардов просмотров. 8 января 2019 года была выпущена еще одна версия песни с участием американского рэпера Лил Уэйна .

Информация о песне 
Песня была использована в рекламном ролике Nintendo Switch, показанном во время Супербоула LI, в видеоролике от Bleacher Report, посвящённому конкурсу по броскам сверху НБА. Также песня использовалась в российском рекламном ролике автомобиля Renault Arkana.
Первое выступление группы с песней на телевидении состоялось 22 марта 2017 года на телешоу Jimmy Kimmel Live!.

Видеоклип к песне, где снялся Дольф Лундгрен, вышел 7 марта 2017 года; режиссёром стал Мэтт Истин. Инструментальная версия трека использовалась в фильме Клинта Иствуда «Поезд на Париж».

Участники записи 
 Дэн Рейнольдс — вокал
 Уэйн Сермон — гитара
 Бен Макки — бас-гитара, клавишные
 Дэниел Плацман — ударные

Список композиций

Позиции в чартах 
«Believer» заняла первое место в хит-парадах Billboard Hot Rock Songs, Rock Airplay, Rock Streaming Songs, Rock Digital Sale Songs, Alternative Songs, канадского рок-чарта Alternative Rock Chart.

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация 

|-
! scope="row"| Portugal (AFP)
|Платиновый
|10 000
|-

Примечания 

Синглы Interscope Records
Песни Imagine Dragons
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40